А́нна Ябло́нская (псевдоним по девичьей фамилии, ; в замужестве — А́нна Григо́рьевна Машу́тина, ; 20 июля 1981, Одесса — 24 января 2011, аэропорт Домодедово) — украинская поэтесса, драматург, прозаик, публицист.

Биография 
Родилась 20 июля 1981 года в городе Одессе в семье ветеринарного врача, а затем журналиста, фельетониста Григория Эммануиловича Яблонского (род. 23 января 1939) — автора многочисленных афоризмов, начавшего печататься ещё в СССР в «Литературной газете», и издающегося до нашего времени (соавтор 32-го тома «Одесский юмор» «Антологии сатиры и юмора России XX века»).

Училась в 29-й школе Одессы (ныне 9-й лицей), со сцены актового зала которой читала свои первые стихи. Впоследствии лучшие из них стал публиковать одесский журнал «Фонтан», а в 1995 году, когда Ане было ещё 14 лет, вышел из печати и первый авторский сборник её стихов. В мае 1997 года Анна участвовала во впервые проводившемся на Украине конкурсе «Мисс Пресса». Статье, написанной сразу после конкурса, одиннадцатиклассница дала неоднозначное название «Первый прыжок» (призом был прыжок с парашютом). Стихи Яблонской печатались также в «Дерибасовской-Ришельевской» и другой одесской периодике.

Погибла 24 января 2011 года в результате террористического акта в аэропорту Домодедово на 30-м году жизни. Её подруга — украинская певица Елена Войнаровская — посвятила Анне песню-эпитафию «Оборвалось».

Была замужем за Артёмом Владимировичем Машутиным; осталась дочь.

Похоронена 28 января 2011 года на  Одессы.

Обзор творчества 
Со школьных лет Анна проявила интерес к драматургии и сцене. Режиссёр театра-студии «Тур де Форс» Наталья Князева, в котором Анна выступала ещё школьницей, стала и постановщицей её пьесы «Дверь».

На апрель 2011 года планировалась постановка одного из спектаклей Анны Яблонской в театре Ройал-Корт. Приехав в связи с этим в июле 2010 года в Лондон, она посетила около 20 спектаклей в разных театрах, включая Национальный театр и Old Vic. На читке своей пьесы в Royal Court она встречалась с драматургами Марком Равенхиллом, , Мартином Кримпом, а позже и с .

В статье в английской The Guardian Наталия Антонова отметила, что Анна была очень современным драматургом; тематика многих её пьес — семейная жизнь, любовь и секс. Однако при этом она «никогда не стремилась шокировать зрителей; её тексты были изящны, феминистичны, но не открыто политичны».

Публиковалась в альманахе «Провинция» (№ 19, 2009г)

В театрах Петербурга состоялось несколько постановок её пьес. Режиссёр Антон Милочкин, поставивший «Видеокамеру» в театре на Галерной, по словам самой Анны, «окончательно примирил» её с Петербургом. Последний раз Анна была в Питере в начале декабря 2010 года, куда летала на читку «Язычников». Город на Неве стал для неё и последним из числа тех, которые она посетила в своей жизни.

Пьесе «Язычники» была присуждена премия «Искусство кино», вручение которой пришлось на день гибели Анны. За месяц до того она должна была вылететь в Москву на сдачу этой пьесы, но нелётная погода не позволила, и 17 декабря 2010 года Анна посетовала:

Это всегда так происходит. Сегодня в Москве сдача Язычников в ДОКЕ. И сегодня в Одессе (именно сегодня!) — снегопад, метель, ветер, нулевая видимость, и аэропорт закрыт.

После гибели Анны многие отметили единственную фразу, которую она записала в своём дневнике за месяц до смерти:

Мне кажется, у меня осталось очень мало времени

Отзывы критиков 
Критик Павел Руднев отметил, что Яблонская хоть и одесситка по месту жительства, «к счастью, лишена дурного одесситства в стиле письма и мировоззрении». Это помогло ей раскрыть в своей пьесе «Видеокамера» конфликт общества эпохи потребления с прозревшим человеком, внезапно выпавшим из законов этого общества — «Идеально работающая японская техника не фиксирует сочной радости жизни, тем более если этой радости в самом деле не существует». Ссылаясь на то, что большая часть её пьес ставится не на Украине, а в России, критик называет Яблонскую одной из самых важных представительниц женской линии в новой российской драме.. Эта же мысль развивается и в другой рецензии: У нас сегодня очень сильная женская ветвь современной пьесы, и это очень жёсткая, несентиментальная её часть, и Аня была вдохновителем, лидером этой ветви.

В обзоре пьес, представленных на драматургический конкурс «Евразия-2008» (Екатеринбург), было отмечено, что «Видеокамера» Яблонской — написанная белым стихом «притча об ускользающем времени» — достигает «философских высот, редко являющихся в натуралистических опытах современной пьесы», благодаря которым занимает место в ряду большинства евразийских пьес, типичной чертой которых является философская настройка, обобщение документальной реальности в более плотных, архетипических образах.

Награды и премии 
 лауреат международного драматургического конкурса «Премьера» (Международного конкурса молодых драматургов «Премьера-2005») («Монодиалоги», 2-е место в номинации «Авторская пьеса»),
 лауреат Международного конкурса драматургов «Евразия-2006» («Космос», 2-е место в номинации «Пьеса на свободную тему»),
 лауреат Международного конкурса драматургов «Евразия-2008» («Видеокамера» и «Выход к морю», 3-е место в номинации «Пьеса на свободную тему»),
 лауреат III международного конкурса современной драматургии «Свободный театр» (Минск, 2007—2008) — специальный приз жюри за пьесу «Видеокамера»,
 лауреат IV международного конкурса современной драматургии «Свободный театр» (Минск, 2008—2009) — приз журнала «Современная драматургия» за пьесу «Пустошь»,
 призёр фестиваля негосударственных театров «Курбалесия-2009» — приз за лучшую драматургию (пьеса «Лодочник»).
 лонг-листер премии «Дебют» в номинации «Литературная критика» (2004), драматургического конкурса «Евразия-2005» (Екатеринбург).
В составе театра «Tour de Force» получила 4 Гран-при:
 1999 — спектакль «Эдит Пиаф — иллюзия реальности», фестиваль «Рампа-99» (Украина, Днепропетровск)
 2003 — спектакль «Музей Любви», фестиваль «Рампа-2003» (Украина, Днепропетровск)
 2004 — спектакль «Безумный влюбленный», фестиваль «Театральная легенда» (Украина, Краматорск)
 2004 — спектакль «Крик или в ожидании Ангела Любви», международный театральный фестиваль (Польша, Олецко).

Драматургия, поэзия, публицистика 
Анна Яблонская написала более двух десятков пьес, среди которых «Отсутствие мотивации» (трилогия, не закончена), «Видеокамера», «Консьержка», «Бермудский квадрат», «Где-то и около», «Дверь», «Дюймовочка и мотылёк», «Заброшенное радио» и др. Многие из них были поставлены на сценах Петербурга, Москвы, Одессы, Екатеринбурга. Публиковалась в альманахе «ОМК», журнале «Октябрь», в интернет-журнале молодых писателей «Пролог» и на других веб-ресурсах.

Поставленные спектакли 
По пьесе «Дверь»
Премьера спектакля состоялась 17 февраля 2007 года в Одессе. Режиссёр: Наташа Князева (Театр «Тур де Форс»).
 То ли гостиничный номер, то ли чистилище… Две одинокие души, загнанные в клетку собственных иллюзий, ищут истину, а находят друг друга.
Спектакль, проникнутый чеховской глубиной в окружении современного антуража. Шелуха злободневности, под которой скрываются извечные вопросы. Героини спектакля нашли один-единственный верный ответ на них. Найдёт ли его зритель?

По пьесе «Язычники»
Премьера в марте 2012 года в Москве. Театр.doc. Режиссёр Валерия Суркова.

Премьера 15 декабря 2012 года в Москве. Театр Ермоловой. Режиссёр Евгений Каменькович.

Спектакль «Четвёртый закон Ньютона, или монологи бессознательного».
Премьера — 23—24 ноября 2012 года в Одессе. Режиссёр: Наташа Князева (театр «Тур де Форс»). Спектакль-вызов, спектакль-эксперимент.
«Четвёртый закон Ньютона» — пьеса, построенная вокруг судеб, страхов, любви и боли «одиноко живущих соседей». Пространство на сцене, где физические законы уже не действуют, а законы любви ещё не проявлены. Ведь когда тела инертны, только души могут взаимодействовать.
 Монологи в тишине. Голоса, которые, хотя бы раз в жизни, звучали в глубине нашего сознания. Слова, которые мы знаем, но не решаемся произнести вслух, это так больно и так страшно. Каждый герой пьесы прячется в своей маленькой комнатке огромной коммунальной квартиры, в которой гадят коты, пьют и ругаются соседи, воет собака и только тёмный коридор, заполненный всяким хламом, связывает всех и вся. Тёмный коридор, который есть в душе каждого! Кто не побоится зажечь в нём, хотя бы тусклую лампочку и вытащить на свет хоть что-нибудь, что так тщательно скрывалось за горами запретов, лжи и самооправдания? Разрушьте старые физические законы. Проведите свой эксперимент:

 Не молчите, когда хочется кричать;
 Не смейтесь, когда хочется плакать;
 Не лгите, когда хочется говорить правду;
 Не разделяйте Любовь, а помножьте её… на что угодно…

 и получите Силу, с которой никто на свете не справится! Откройте для себя «Четвертый закон Ньютона»

По пьесе «Пустошь»
Премьера — 23 января 2013 г. в Улан-Удэ. Режиссёр : Анатолий Баскаков

По пьесе «Мама, я и мёртвая ворона»

Премьера — 5 марта 2013 г. в Абакане. Русский Республиканский Драматический театр им. М. Ю. Лермонтова. Режиссёр: Владимир Гордеев, художник-постановщик: Олег Абрамов, художник по костюмам: Нелли Подрешетникова

По драме «Утюги»

Премьера — 27 сентября 2014 г. в Ульяновске. Ульяновский драматический театр имени И. А. Гончарова. Режиссёр: Александр Лебедев, художник: Павел Клементьев. http://www.uldramteatr.ru/media/archive_news/?ID=3207

Премьера — 16 января 2016 г. в Павлограде. Павлоградский драматический театр имени Б. Е. Захавы. Постановщик и сценограф — засл. деят. иск. Украины А. А. Рева.

По пьесе «Где-то и около»
Премьера — 15 января 2022 г. в Москве. Новый Арт-театр. Постановщик и сценограф: Иван Косичкин.

Экранизации 
«Язычники» — фильм 2018 г. реж. Валерия Суркова

Память 
2 сентября 2021 года, во время празднования 227-й годовщины со дня основания Одессы на Аллее звезд в память об Анне Яблонской был открыт памятный знак.

Примечания

Ссылки 
 
 Анна Яблонская: персональный сайт
 
 
 
 Пьеса «Дверь» Анны Яблонской в постановке Одесского театра «Тур де Форс» 
 «Анна Яблонская на сцене» Спектакль театра «Тур де Форс» «Эдит Пиаф. Иллюзия реальности» 
 Страница памяти Анны на сайте театра «Тур де Форс»

Русские поэты
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Жертвы терактов в России
Члены Южнорусского союза писателей